Westley – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Westley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w dystrykcie Shropshire
 Westley – wieś w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w dystrykcie St Edmundsbury